Władysław Niewiarowski (powstaniec)  (1844-1912) – polski oficer 
 Władysław Niewiarowski (geograf) (1925-2015) – polski geograf